Heizkraftwerk Süd bezeichnet:

 das Heizkraftwerk Chemnitz-Süd
 das Heizkraftwerk Jena
 das Heizkraftwerk Schwerin-Süd
 das Heizkraftwerk Süd (München)
 das Heizkraftwerk Wien-Süd, entworfen von Martin Kohlbauer
Siehe auch
 Heizkraftwerk Nord